

Patronyme 

 Antonio Dattilo Rubbo (1870–1955), peintre australien
  (1926–1979)
 Ellen Rubbo, femme peintre
  (1963-), acteur
  (1988-), joueur de football de l'Uruguay
 Michael Rubbo (1938-), réalisateur australien et scénariste
  (2000-), politicien uruguayen	
 Sydney Dattilo Rubbo (1911-1969), professeur de microbiologie

Autres